Фла́вий Цеци́на Де́ций Васи́лий (, годы деятельности 458—468) — политический деятель Западной Римской империи, консул 463 года.

Биография 
Принадлежал к итальянской знати, был членом влиятельного рода Цецин.

Василий был преторианским префектом Италии в 458 году при императоре Майориане, а при императоре Либии Севере консулом 463 года и преторианским префектом до 465 года.

Сидоний Аполлинарий, посетивший Рим в 467 году, называет его одним из двух самых влиятельных людей Рима вместе с Геннадием Авиеном. Сидоний просил у него содействия в передаче петиции императору Прокопию Антемию, и Василий посоветовал ему написать панегирик в честь императора.

Василий имел трех сыновей, все они стали консулами: Цецина Маворций Василий Деций (консул 486 года), Деций Марий Венанций Василий (консул 484 года), и Василий Юниор (консул 480 года).

Литература 
 Jones, Arnold Hugh Martin, John Robert Martindale, John Morris, The Prosopography of the Later Roman Empire, «Flavius Caecina Decius Basilius 11», volume 2, Cambridge University Press, 1992, ISBN 0-521-20159-4, pp. 216—217.

Римские консулы V века
Персоналии по алфавиту